Lay kan som auktorsförkortning betyda:

 Elisabeth Lay
 George Tradescant Lay
 Ko Ko Lay

Robotskapade auktorsförkortningar